Okręty US Navy o nazwie USS  "Canonicus":

Pierwszy "Canonicus" był monitorem, który był w służbie w latach 1864 - 1869 i 1872 - 1877
Drugi "Canonicus" (ID-1696) był stawiaczem min i transportowcem wojska, który był w służbie w latach 1918 - 1919.
Trzeci "Canonicus" (YT-187) był holownikiem w czasie II wojny światowej.
Czwarty "Canonicus" (ACM-12) był stawiaczem min.

Canonicus